«Сокровища древнерусской литературы» — серия книг издательства «Советская Россия» (Москва), выходившая в 1981—1991 годах. В книгах серии, составленных по тематическому признаку, представлены произведения древнерусской литературы различных жанров, охватывающие период с XI до XVII века. Каждое издание подготовлено известными специалистами по литературе Древней Руси, содержит публикации текстов, их переводы на современный русский язык, статьи и комментарии.

Серию открыло в 1981 году издание, посвящённое «Слову о полку Игореве» — выдающемуся памятнику древнерусской литературы. Он был представлен в книге факсимильным воспроизведением его первого издания 1800 года, древнерусским текстом в современном его прочтении, а также разобранными поэтическими переводами и переложениями (В. А. Жуковского, А. Н. Майкова, Н. А. Заболоцкого, В. И. Стеллецкого, Л. И. Тимофеева).

Формат книги: 84x108/32 (130х205 мм); в переплёте. Тиражи в 50 и 100 тысяч экземпляров (за одним исключением).

Книги серии 

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)

  (в пер.)
  (в пер.)

Книги издательства «Советская Россия»